Соревнования по вольной борьбе в весовой категории до 92 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 5 и 6 мая в Каспийске, Россия. Победителем стал российский борец Абдулрашид Садулаев, серебряную медаль завоевал азербайджанский спортсмен Шариф Шарифов, а бронзу завоевали турок Сердар Бёке и представитель Украины Кирилл Мешков.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018